Dit is een lijst van planetoïden 48901-49000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48901) - || 1998 MO31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48902) - || 1998 MP31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48903) - || 1998 MD32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48904) - || 1998 ME34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48905) - || 1998 MH34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48906) - || 1998 MF36|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48907) - || 1998 MX36|| 27 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (48908) - || 1998 MG40|| 26 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (48909) Laurake || 1998 MK40|| 26 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (48910) - || 1998 MF48|| 28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (48911) - || 1998 MU48|| 20 juni 1998 || NEAT
|-
| (48912) - || 1998 OT1|| 24 juli 1998 || P. G. Comba
|-
| (48913) - || 1998 OH2|| 25 juli 1998 || P. G. Comba
|-
| (48914) - || 1998 OG4|| 27 juli 1998 || ODAS
|-
| (48915) - || 1998 OJ5|| 29 juli 1998 || ODAS
|-
| (48916) - || 1998 OR6|| 26 juli 1998 || LONEOS
|-
| (48917) - || 1998 OS6|| 26 juli 1998 || LONEOS
|-
| (48918) - || 1998 OP8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48919) - || 1998 OU8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48920) - || 1998 OE11|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48921) - || 1998 OK11|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48922) - || 1998 OQ11|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48923) - || 1998 OY11|| 22 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (48924) - || 1998 OK12|| 29 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (48925) - || 1998 ON12|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48926) - || 1998 OV13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48927) - || 1998 OU14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (48928) - || 1998 PB || 2 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (48929) - || 1998 PC || 2 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (48930) - || 1998 PW || 14 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (48931) - || 1998 PM1|| 10 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (48932) - || 1998 QB || 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (48933) - || 1998 QD || 17 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (48934) Kočanová || 1998 QS || 18 augustus 1998 || D. Kalmančok, A. Pravda
|-
| (48935) - || 1998 QK1|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (48936) - || 1998 QS2|| 20 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (48937) - || 1998 QN4|| 21 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (48938) - || 1998 QK5|| 22 augustus 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48939) - || 1998 QO8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48940) - || 1998 QV8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48941) - || 1998 QP11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48942) - || 1998 QV11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48943) - || 1998 QH12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48944) - || 1998 QT13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48945) - || 1998 QW13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48946) - || 1998 QF14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48947) - || 1998 QK14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48948) - || 1998 QL14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48949) - || 1998 QR16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48950) - || 1998 QW17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48951) - || 1998 QO19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48952) - || 1998 QY19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48953) - || 1998 QG20|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48954) - || 1998 QD21|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48955) - || 1998 QE23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48956) - || 1998 QY23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48957) - || 1998 QT24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48958) - || 1998 QD26|| 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (48959) - || 1998 QQ26|| 24 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (48960) Clouet || 1998 QR26|| 25 augustus 1998 || R. Roy
|-
| (48961) - || 1998 QS26|| 22 augustus 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (48962) - || 1998 QH31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48963) - || 1998 QJ33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48964) - || 1998 QW33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48965) - || 1998 QX34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48966) - || 1998 QY34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48967) - || 1998 QX36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48968) - || 1998 QC38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48969) - || 1998 QT38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48970) - || 1998 QY38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48971) - || 1998 QC39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48972) - || 1998 QM39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48973) - || 1998 QO39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48974) - || 1998 QS39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48975) - || 1998 QH40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48976) - || 1998 QN40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48977) - || 1998 QO40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48978) - || 1998 QU40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48979) - || 1998 QZ40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48980) - || 1998 QK43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48981) - || 1998 QD45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48982) - || 1998 QL46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48983) - || 1998 QM46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48984) - || 1998 QC47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48985) - || 1998 QF47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48986) - || 1998 QJ47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48987) - || 1998 QL47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48988) - || 1998 QR47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48989) - || 1998 QS47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48990) - || 1998 QX47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48991) - || 1998 QY47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48992) - || 1998 QC48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48993) - || 1998 QF48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48994) - || 1998 QL50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48995) - || 1998 QC51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48996) - || 1998 QK51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48997) - || 1998 QT51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48998) - || 1998 QV51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (48999) - || 1998 QM52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49000) - || 1998 QY52|| 20 augustus 1998 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten